Agent est un nom commun, ou plus rarement un nom propre.

Noms communs 

Le terme agent désigne une entité  (une personne ou un phénomène) qui a une action déterminante :

en médecine
 agent alkylant ;
 agent chimiothérapeutique ;

en informatique, un agent est un processus
 agent (Informatique) ;
 agent intelligent ou agent Virtuel ;
 agent mobile ;
 user-agent ;
 système multi-agents ;

autres
 agent, dans la fonction publique, une personne chargée de gérer, d'administrer les affaires d'une administration publique, de l'État, d'une collectivité territoriale, ou d'un centre hospitalier. Dans ce sens, un agent peut :
 disposer d'un statut de fonctionnaire, il est alors titulaire,
 être embauché avec un contrat de travail, généralement à durée déterminée ; il est alors contractuel ;
 agent commercial, dans le monde du commerce,  un intermédiaire agissant pour le compte d'un fournisseur auprès de clients ;
 agent diplomatique, en diplomatie ;
 agent économique, en économie, l'unité de base de l'analyse microéconomique ;
 agent, en linguistique, un actant qui effectue l'action ;
 agent cognitif, ou un système multi-agents, en sciences cognitives ;
 agent de communication, en communication, une personne physique ou morale spécialisée dans la communication, ou bien un élément du modèle de communication de Jakobson ;
 agent d'assurance, en assurance ;
 agent immobilier, dans l'immobilier ;
 agent secret, ou simplement « agent », dans le monde du renseignement, un membre du personnel d'un service de renseignement qui effectue des opérations clandestines ou, selon une autre acception, une personne qui n'appartient pas à ce service mais lui fournit des renseignements par l'intermédiaire d'un officier traitant ;
 agent provocateur, en criminologie ;
 agent orange, en chimie, à la fois un herbicide et une arme chimique ;
 agent de joueurs, en sport, un intermédiaire entre un ou plusieurs joueurs et les clubs ;
 agent artistique ;
 agent littéraire, un agent qui représente les écrivains et gère les droits de leurs œuvres ;
 agent social, en sociologie, un acteur qui intervient dans un champ social ;
 agent, en astrologie chinoise, le nom donné aux éléments associés aux signes zodiacaux ("HSING" en chinois) ;
 agent biologique.

Noms propres

Saint chrétien 
 Agent (), avec saint Pient et sainte Colombe, ermites à Moyenvic au diocèse de Nancy ; fêtés le 30 octobre.

Jeux vidéo 
 Agent est un projet de jeu, annulé, de Rockstar North.

Bande dessinée 
 Agent 212 est une série de bande dessinée humoristique belge.

Cinématographie 
 Agent secret, (en anglais Sabotage) est un film américain de 1936, réalisé par Alfred Hitchcock, tiré du roman The Secret Agent.
 Agents secrets est un film français réalisé par Frédéric Schoendoerffer et sorti le .
 Agent trouble est un film de Jean-Pierre Mocky.
 Triple agent est un film français d'Éric Rohmer sorti en 2004.

Entreprise 
 Agent Provocateur est une entreprise britannique de lingerie.

Références

Voir aussi 
 Actant
 Action
 Acte/Puissance